Landolt steht für:

 Landolt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Landolt & Cie SA, Schweizer Privatbank

Siehe auch:
 Beata-Landolt-Sippe, alemannische Grundherren im Zürichgau und Thurgau 
 Landolt-Börnstein, wissenschaftliches Nachschlagewerk
 Landoltring, Normsehzeichen für Sehtests
 Mount Landolt, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Landoltia punctata, Wasserlinsengewächs